Frenchville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Frenchville (Maine), im Aroostook County
 Frenchville (New York)
 Frenchville (Pennsylvania)
 Frenchville (Wisconsin), im Trempealeau County

in Australien:
 Frenchville (Queensland)